Calling All Stations (en castellano "Llamando a Todas Las Estaciones") es una canción del álbum del mismo nombre del grupo británico Genesis, publicada en 1997. Como canción que le da el título al álbum y como canción de apertura del mismo, jugaba un rol importante en el inicio de lo que podría haber sido la tercera etapa de Genesis (cortada por la falta de repercusión). 

Abriendo con un potente ritmo de batería y una línea estridente de guitarra, da inmediatamente la idea de que algo ha cambiado, de la misma forma como ocurrió con el álbum Abacab en 1981. Las letras tratan sobre alguien que se está muriendo y se da cuenta de que todo lo que dijo que haría algún día nunca ocurrirá. Revive los momentos más preciados de su vida una y otra vez, torturándolo constantemente. 

La estructura de la canción mostraba un deseo de Genesis de liberarse del formato de canciones pop; posee una estructura lineal durante los primeros tres minutos antes de llegar al coro que será repetido posteriormente. Tiene un flojo puente instrumental en el medio, y vuelve a ser más notoria cerca del final con las repeticiones del coro, dando la impresión de que esta persona moribunda permanecerá obsesionada por sus pensamientos el resto de la eternidad.

El nuevo cantante del grupo Ray Wilson povee de una gran voz a la canción, con su tono oscuro haciendo recordar a Peter Gabriel, haciéndola una de las mejores canciones del álbum. Fue interpretada durante la gira europea de "Calling All Stations" y las versiones en vivo sólo pueden conseguirse de forma no oficial. Además, la versión en estudio de la canción fue publicada en el álbum compilatorio Platinum Collection de 2004.

Canciones de Genesis
Canciones de 1997
Canciones en inglés
Composiciones en mi menor